Машен () — французская фамилия. Известные носители:
 Машен, Альфред (1877—1929) — режиссёр Франции, Бельгии и Нидерландов.
 Машен, Арнольд (1911—1999) — британский скульптор, дизайнер монет и почтовых марок.